Krystyna Rutkowska, Krystyna Szeliga (1923–1995) – polska montażystka filmowa
 Krystyna Rutkowska-Ulewicz (1933–2021) – polska aktorka
 Krystyna Rutkowska – polska reżyser